Sancho de Castilla puede hacer referencia a:

Reyes de Castilla 
 Sancho II de Castilla y León (1037-1072); hijo de Fernando I de León.
 Sancho III de Castilla (1134-1158); hijo de Alfonso VII el Emperador, rey de León y de Castilla.
 Sancho IV de Castilla y León (1257-1295); hijo y sucesor de Alfonso X el Sabio, rey de León y de Castilla.

Otros 
 Sancho de Castilla (1181-1181), infante de Castilla e hijo del rey Alfonso VIII.
 Sancho de Castilla (1233–1261), arzobispo de Toledo, hijo de Fernando III de Castilla.
 Sancho de Castilla «el de la Paz» (1283-1312), hijo del infante Pedro de Castilla y nieto de Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León.
 Sancho Alfonso de Castilla (1331-1343), señor de Ledesma e hijo ilegítimo de Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán.
 Sancho de Castilla (1342-1374), conde de Alburquerque, hijo de Alfonso XI de Castilla y León.
 Sancho de Castilla (1363-1371), hijo de Pedro I de Castilla.
 Sancho de Castilla y Sandoval, señor de Almazán.
 Sancho de Castilla y Fernández Bernal, señor de Gor, ayo del príncipe don Juan.
 Sancho de Castilla y Enríquez (¿?-1505), hijo del anterior, militar español destacado en la campaña del Rosellón.